Die Thai League 2 2021/22 ist die insgesamt 24. Saison der zweiten thailändischen Liga und die fünfte Saison der neugeschaffenen Thai League 2. Die Liga wird aus Sponsorengründen auch M-150 Championship genannt.

Mannschaften 
Aufsteiger
 Thai League 2 – 2020/21 → Thai League 2021/22
 Nongbua Pitchaya FC
 Chiangmai United FC
 Khon Kaen United FC

Absteiger
 Thai League 2 – 2020/21 → Thai League 3 – 2021/22
 Sisaket FC
 Uthai Thani FC
 Samut Sakhon FC

Absteiger
 Thai League 2020/21 → Thai League 2 - 2021/22
 Sukhothai FC
 Rayong FC
 Trat FC

Aufsteiger
 Thai League 3 – 2020/21 → Thai League 2 - 2021/22
 Lamphun Warrior FC
 Muangkan United FC
 Raj-Pracha FC

Ausländische Spieler 
Stand: 11. Januar 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}
Zum Saisonende 2021/22:

Anmerkung: Muangkahn United wurde die Lizenz verweigert und musste daher absteigen. Raj-Pracha FC verblieb als 16. der Tabelle in zweiten Liga.

Aufstiegs-Play-off 
Für die Aufstiegs Play-off-Spiele haben sich qualifiziert:

Play-off-Spiele

Halbfinale 

|}

|}

Finale 

|}

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

4 Vier Tore in einem Spiel

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Ergebnisse 
Stand: Saisonende 2021/22
 Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Auszeichnungen

Monatliche Auszeichnungen

Jährliche Auszeichnung

Zuschauerzahlen

Gesamtbilanz 
Stand: Saisonende 2021/22

Zuschauerzahlen bei Heimspielen 
Stand: Saisonende 2021/22

Ausrüster/Trikotsponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (thailändisch, englisch)

Einzelnachweise 

202122
Fußballsaison 2021/22